

Editoração 
 Revisão de texto - interferências no texto visando sua melhoria

Outros 
 Revisão constitucional - reforma ampla da constituição, em geral por assembleia dotada de poderes específicos
 Revisão bibliográfica - análise crítica meticulosa e ampla das publicações correntes em uma determinada área do conhecimento
 Revisão contábil - procedimento de auditoria, o qual compreende o exame de documentos, registros e demonstrações contábeis
 Revisão criminal - ação penal de conhecimento de natureza constitutiva, sujeita as condições da ação de procebilidade

Desambiguação